Silent Hill: Book of Memories («Сайлент Хилл: Книга Воспоминаний», дословно Тихий Холм: Книга Воспоминаний) — игра в жанре hack and slash, разработанная WayForward Technologies и изданная Konami Digital Entertainment для приставки PlayStation Vita. Девятая игра медиафраншизы Silent Hill, является ответвлением от основной серии. Обладает нетипичными для Silent Hill ролевыми элементами и кооперативным прохождением.

Критика 
Silent Hill: Book of Memories получила смешанные отзывы от критиков из-за ухода от канонов геймплея серии Silent Hill. Она получила оценки 61,49 % на Game Rankings и 58/100 на Metacritic. Hardcore Gamer дал игре 4 балла из 5, отметив глубину игры, сюжет и хороший показатель реиграбельности, тогда как GamesRadar выступил с резкой критикой, поставив игре 2 звезды из 5, сославшись на «повторяющийся» геймплей и слабые элементы RPG. G4 дал Silent Hill: Book of Memories оценку 3/5.

Примечания 

Компьютерные игры 2012 года
Многопользовательские игры
Игры только для PlayStation Vita
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные WayForward Technologies